XDG kann stehen für:

 Extensible Dependency Grammar
 X Desktop Group, dem früheren Namen des freedesktop.org-Projekts

Abkürzung